Blas steht für:

 Blas, Ausatemluft der Wale

Blas oder Blás ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Blas (* 1992), spanische Wasserballspielerin
 Ludovic Blas (* 1997), französischer Fußballspieler
 Manuel De Blas (* 1941), spanischer Schauspieler
 Moysés Blás (* 1937), brasilianischer Wasserballspieler

 Sergio Gimeno Blas (* 1972), spanischer Biathlet und Skilangläufer

BLAS steht für:
 Basic Linear Algebra Subprograms, eine Softwarebibliothek

Siehe auch:
 Blaas
 Blass
 Plas

Abkürzung